Рабка-Здруй () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новотаргский повят, Малопольское воеводство. Население — 17 153 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Хабувка
 Понице
 Рдзавка

Соседние гмины 
 Гмина Любень
 Гмина Мшана-Дольна
 Гмина Недзведзь
 Гмина Новы-Тарг
 Гмина Раба-Выжна

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Малопольского воеводства